Ла Гран Луча има више значења:

 Ла Гран Луча (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Гран Луча (Букзоц), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику